Biografies:
 Sant Fèlix I, papa
 Sant Fèlix II, papa
 Sant Fèlix III, papa
 Sant Fèlix IV, papa
 Sant Fèlix d'Aquileia, màrtir
 Sant Fèlix de Bilibio, eremita del segle V-VI a Haro (La Rioja)
 Sant Fèlix de Cantalice, frare caputxí italià del segle XVI
 Sant Fèlix de Còrdova, màrtir del segle VIII vegeu Anastasi, Fèlix i Digna de Còrdova
 Sant Fèlix de Girona (diaca), sant llegendari de Girona, diaca i company de Sant Narcís
 Sant Fèlix de Girona (màrtir), sant màrtir a Girona, d'origen africà, antic patró de la ciutat, mort el 303
 Sant Fèlix d'Haro, eremita del segle V-VI a Haro (La Rioja)
 Sant Fèlix de Nantes, bisbe de Nantes al segle VI
 Sant Fèlix de Nola (prevere), sacerdot a Nola (Itàlia)
 Sant Fèlix de Nola (bisbe), bisbe llegendari de Nola, patró de la ciutat
 Sant Fèlix de Roma, màrtir 
 Sant Fèlix de Roma (fill de Felicitas), màrtir fill de Santa Felicitas de Roma
 Sant Fèlix de Roma (patró de Vilafranca), màrtir patró de Vilafranca del Penedès
 Sant Fèlix de Sevilla (Hispalis, segle III - ~304), diaca mort com a màrtir, i venerat com a sant
 Sant Fèlix de Valois, llegendari fundador de l'Orde Trinitari
 Sant Fèlix de Vicenza, màrtir
 Sant Fèlix (patró de Vilafranca), màrtir romà sepultat a la catacumba de Calepodi, al tercer mil·liari de la via Aurèlia
 Sants Fèlix i Adaucte, màrtirs a Roma
 Sants Fèlix i Fortunat, màrtirs a Aquileia
 Sants Fèlix, Fortunat i Aquil·leu de Valença, llegendaris màrtirs de Valença
 Sants Fèlix, Règula i Exuperanci de Zuric, màrtirs a Zuric
 Miscel·lània:
 Església de Sant Fèlix, diversos indrets 
 Diada de Sant Fèlix, celebrada a Vilafranca del Penedès cada 30 d'agost